Berger Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Berger Hill (Illinois)
 Berger Hill (New York)
 Berger Hill (Washington)
 Berger Hill (Wyoming)